Малышевское городище — древнерусское городище середины X века, обнаруженное вблизи посёлка Любытино (Новгородская область России).

Крепость на Малышевском городище, как считается историками, была построена дружинниками, оставленными на Новгородской земле княгиней Ольгой в середине X века во время её похода на Лугу, Псков и другие земли современного Северо-Запада России и существовала 20 — 30 лет.

С 1997 года сотрудниками и студентами Новгородского государственного университета под руководством  В. Я. Конецкого на городище ведутся археологические раскопки. За время проведения раскопок были обнаружены предметы быта дружинников, женские украшения, керамические изделия и др.

В 2007 году исследовался центральный участок городища. Были обнаружены остатки жилых и хозяйственных построек. Среди находок — многочисленные бытовые предметы, стеклянные бусы, в том числе глазчатые. Характерно наличие следов пребывания дружинников например предметов вооружения.

Литература 
 Конецкий В. Я. Иванов А. Ю., Торопов С. Е., Исследования Любытинского (Малышевского) городища: первые результаты // ННЗ . — Вып. 12 . — 1998 . — С. 32-41
 В. Я. Конецкий, А. Ю. Курочкин, К. Г. Самойлов, И. Г. Журинов, А. Ю. Иванов Исследования фортификационных сооружений Малышевского городища [Текст] // Новгород и Новгородская земля. История и археология: материалы науч. конф. Новгород, 22-24 янв. 2002. Вып. 16. — Великий Новгород, 2002. — С.39-47.
 В. Я. Конецкий, А. Ю. Иванов, А. Ю. Курочкин, А. С. Петунов, П. А. Торопов Продолжение исследования Малышевского городища [Текст] // Новгород и Новгородская земля. История и археология : материалы науч. конф. Великий Новгород, 18-20 янв. 2005. Вып. 19. / отв. ред. В. Л. Янин; сост. Е. А. Рыбина.— Великий Новгород, 2005. — С.41-48.
 В. Я. Конецкий Укрепления Малышевского городища в контексте культурных связей Юга и Севера Руси [Текст] / В. Я. Конецкий // Русь в IX—XIV веках : взаимодействие Севера и Юга / сост. В. Ю. Коваль, И. Н. Кузина. — М.: Наука, 2005. — С. 64-71.

Примечания

Ссылки 
 В.Я. Конецкий, П. А. Торопов, А. С. Петунов, А. Ю. Иванов МАЛЫШЕВСКОЕ ГОРОДИЩЕ: продолжение исследований

Любытинский район
Городища Новгородской области